Mistrzostwa Świata Par 1973 – 4. edycja zawodów żużlowych najwyższej rangi zorganizowanych przez Międzynarodową Federację Motocyklową w celu wyłonienia medalistów mistrzostw świata par w sezonie 1973. Rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał, w którym zwyciężyła szwedzka para – Anders Michanek i Tommy Jansson. W finale wzięła udział polska para – Zenon Plech i Zbigniew Marcinkowski, która po przegranym barażu z parą duńską – Ole Olsen i Kurt Bøgh, wywalczyła 3. miejsce, zdobywając brązowe medale.

Półfinały

Bydgoszcz (1) 
  Bydgoszcz, Stadion Miejski, 
 Sędzia: b.d

Poole (2) 
  Poole, 
 Sędzia: b.d

Finał 
  Borås, 
 Sędzia: b.d

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

1973
1973 w sporcie żużlowym